Saargebied (mandaatgebied), van 1920-1935 een mandaatgebied van de Volkenbond.
 Protectoraat Saarland, van 1947-1957 een Frans protectoraat. 
 Saarland, de huidige naam van het Saargebied en tevens deelstaat van Duitsland.